Braljina est un toponyme qui peut désigner :
Braljina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ćićevac, district de Rasina ;
Braljina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava.